Arsenał Miejski w Krakowie
 Arsenał Miejski we Lwowie
 Arsenał Miejski we Wrocławiu